Ива́н Сафро́нов:
 Сафронов, Иван Васильевич (1896—1996) — советский военный деятель, генерал-лейтенант интендантской службы.
 Сафронов, Иван Герасимович (1898—1964) — паровозный мастер депо Тайга Томской железной дороги, Герой Социалистического Труда.
 
 Сафронов, Иван Петрович (1907—?) — советский партийный и государственный деятель.